Хаунд:

 Хаунд — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».
 Хаунд Дог Тэйлор (1915—1975) — американский блюзовой гитарист, певец, автор песен.